La Primera B 2016 è stata l′82ª edizione del campionato argentino di calcio di terza divisione, dedicato soltanto alle squadre direttamente affiliate alla AFA. Il torneo è iniziato il 5 febbraio 2016 e si è conclusione il 13 giugno dello stesso anno.

Per coordinarsi con l'ennesima riforma del sistema calcistico argentino, il campionato è stato organizzato con la formula del torneo corto, con le 20 squadre che hanno giocato contro tutte le avversarie in un girone di sola andata. Soltanto la squadra vincitrice del campionato, il Flandria ha acquisito il diritto di partecipare alla Primera B Nacional 2016-2017. A retrocedere in Primera C 2016-2017 è stata la squadra con la peggior media punti totalizzati nelle ultime 4 stagioni in Primera B (compresa l'attuale), cioè il Deportivo Armenio.

Squadre partecipanti

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Retrocessioni ("Descenso")

Calendario e risultati

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2015
Campionato argentino di calcio